Nandina – rodzaj roślin z rodziny berberysowatych
 Nandina – nazwa synonimiczna rodzaju Labeo – ryb z rodziny karpiowatych